Джон Веллс, Джон Уе́ллс (John Wells) — ім'я і прізвище кількох осіб:
 Джон Крістофер Веллс — британський мовознавець.
  (1907—1994) — американський палеонтолог.
Імена